Arges – w mitologii greckiej cyklop, jeden z trzech synów Uranosa i Gai
 Argés – gmina w Hiszpanii, w prowincji Toledo
 Ardżesz (Argeş) – okręg w Rumunii, położony na Wołoszczyźnie
 Ardżesz (Argeş) – rzeka w Rumunii